Leciñana es un topónimo que hace referencia a cuatro pueblos relativamente cercanos situados en el norte de España:

 Leciñana del Camino/Leziñana, concejo del municipio de Lantarón en la provincia de Álava (País Vasco) (Pertenece a la cuadrilla de Añana).
 Leciñana de Mena, concejo del municipio del Valle de Mena en la provincia de Burgos (Castilla y León).
 Leciñana de la Oca, concejo del municipio de Ribera Alta en la provincia de Álava (País Vasco).
 Leciñana de Tobalina, concejo del municipio del Valle de Tobalina en la provincia de Burgos (Castilla y León).